

Geografia
 I. C. Brătianu – comune della Romania di 1.224 abitanti ubicato nel distretto di Tulcea

Persone
 Brătianu – famiglia di politici rumeni
 Dinu Brătianu – politico rumeno
 Dumitru Brătianu – politico rumeno
 Gheorghe I. Brătianu – politico e storico rumeno
 Ion C. Brătianu – politico romeno
 Ion I. C. Brătianu – politico rumeno
 Vintilă Brătianu – politico rumeno